Laurent se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Raymond Ferdinand Laurent
 Émile Laurent